Lancelot Belfort, Conde de Belford nascido em 5 de julho de 1708 na cidade de Dublin na Irlanda. Foi príncipe e conde de Belford e patriarca da família Belfort no Brasil, filho de Richard Belfort, batizado no Castelo Richard no Condado de Midensi, próximo ao Castelo de Kilrue, solar feudal da família Belfort, e de Elizabeth Lowther, batizada em Emieskillimann, Condado de Termanaconi, filha de Edward Lowther de Skryne e Margaret Hamilton. Também foi descendente direto do rei Eduardo III da Inglaterra e do rei Roberto II da Escócia.     

Provavelmente ainda na sua primeira mocidade, foi para Portugal, tendo residido em Lisboa. Atendendo aos méritos de Lourenço Belfort, El-Rei Dom José I, de Portugal, a 20 de julho de 1758, concedeu-lhe o hábito da Ordem de Cristo. A 21 de junho de 1761, na igreja Nossa senhora da Conceição de Lisboa, foi armado Cavaleiro da Ordem de Cristo, tendo no mesmo dia, na igreja Nossa senhora da Luz, professado e recebido o hábito.

Pouco tempo depois veio estabelecer-se no Brasil, na Capitania do Maranhão, onde casou com Izabel de Andrade, filha do capitão americano Guilherme Ewerton, com três descendentes. Izabel de Andrade, sua primeira esposa, faleceu na cidade de São Luis do Maranhão.      

No Maranhão passou a ser conhecido como Lourenço Belfort. Por falecimento de sua consorte Izabel de Andrade Ewerton, contraiu 2ª núpcias, no dia 22 de setembro de 1743, na cidade de São Luiz do Maranhão, com Anna Theresa de Jesus, filha do Capitão Phillipe Marques da Silva e de Rosa Maria do Espírito Santo. Homem de notável atividade no Maranhão, foi almotacel em 1744, 1750 e 1754, vereador em 1753 e 1759 e juiz de fora interino. Além das atividades agrícolas e comerciais, exerceu altas funções militares, obtendo o posto de mestre de campo, para o qual foi nomeado a 22 de agosto de 1768, por Fernando Pereira Leite de Foyos, então no Pará. Muito antes tinha ido ao Pará como capitão de tropa de resgate de índios.

Referências

Bibliografia

Brasileiros de ascendência irlandesa
Família Belfort
Irlandeses expatriados no Brasil
Nobres do Brasil
Nobres da Irlanda